Csehország
 Bratčice, település a Brno-vidéki járásban
 Bratčice, település a Kutná Hora-i járásban